De Prix Marc-Vivien Foé is een prijs die sinds 2009 jaarlijks wordt toegekend aan de beste Afrikaanse voetballer van de Ligue 1. De prijs is vernoemd naar de Kameroener Marc-Vivien Foé, die tijdens de Confederations Cup 2003 in Frankrijk op het veld overleed aan hartfalen.

Winnaars 

Voetbalprijs
Afrikaanse prijs